Das Wort Zilium bezeichnet

 in der Biologie so viel wie Zilie, Cilium
 in der Literatur ein „sagenhaftes Metall“ in einem Buch von Nicholas Christopher